

События 
 Консулы Флавий Гонорий и Флавий Эводий.
 386—419 — Глава христиан в Вифлееме Евсевий Гиероним (ок.345-419). Учитель Церкви.
 Амвросий вводит пение гимнов в церкви.
 Эфталиты появились в персидском войске при осаде Эдессы.
 Цзиньцы заняли Лоян.
 Строительство оборонительного вала на северной границе Пэкче.
 Муюн Юн основал Западную Янь и разбил Фу Пэя, отошедшего в покинутый Лоян.
 До 386 — Правитель Шаньси Лю Сян.
 Объединение сяньбийских племён под властью Тоба Гуя. Образование государства Хоу-Вэй («Второе Вэй»).
 386—534 — Государство Хоу-Вэй («Северное Вэй»).
 386—409 — Правитель Вэй Тоба Гуй (Вэй-ван).
 Основана Младшая Лян.
 В этом году Земли достиг свет сверхновой G11.2-0.3, зарегистрированный китайскими астрономами.

Родились 
 Кунеда ап Эдерн
 блаж. Феодорит епископ Кирский

Скончались 
 Кирилл Иерусалимский

См. также